Кумарин:

 Кумари́н — лактон о-оксикоричной кислоты.

Фамилия 
 Кума́рин, Валентин Васильевич (1928—2002) — доктор педагогических наук; профессор.
 Барсуков (Кума́рин), Владимир Сергеевич (род. 1956) — российский криминальный авторитет.

См. также 
 Кумарины